Колесов, Александр Семёнович (род. 1949) — , государственный деятель Республики Карелия.

Биография

Образование 
Окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова. Специальность — «Планирование народного хозяйства», квалификация — экономист, 1975 г.

Защитил диссертацию в январе 1983 года на экономическом факультете Ленинградского госуниверситета и в том же году ему была присвоена ученая степень — кандидат экономических наук. В январе 2015 года в диссертационном совете при Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 "Финансы,денежное обращение и кредит" на тему "Финансовая политика государства: методология оценки и повышения результативности".

Повышение квалификации
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации г. Москва, спецкурс «Техника операций с ценными бумагами», 1994 г.
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ г. Москва, краткосрочное обучение по программе «Государственное управление финансами»,1999 г.
 Сдал экзамены в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ и получил квалификационный аттестат руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами с бессрочным сроком действия, 1999 г.
Бирмингемский университет (Великобритания), повышение квалификации по программе реформирования региональных финансов, 2003 г.

Трудовая деятельность 
09.1970 г. — 07.1975 г. — студент Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, экономический факультет;

08.1975 г. — 04.1990 г. — Карельский филиал Академии наук СССР, старший лаборант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник.

В этот период он создал и возглавлял научную группу в составе семи сотрудников, основной задачей которой было изучение и прогнозирование развития научного комплекса Северного экономического района (Карельская АССР, Коми АССР, Архангельская, Вологодская и Мурманская области).

В ноябре 1989 года на кафедре экономики исследований и разработок экономического факультета Ленинградского государственного университета была обсуждена его докторская диссертация, которая получила конкретные замечания. Было предложено её доработать и внести на повторное обсуждение весной 1990 года.

04.1990 г. — 01.1994 г. — депутат Петрозаводского городского Совета народных депутатов, а также его председатель.

В этот период при его активном личном участии были созданы Союз городов Северо-Запада (1990) и Союз городов России (1990).

В сентябре 1993 года по его инициативе в Петрозаводске был открыт первый в Российской Федерации муниципальный Банк «Онего».

03.1994 г. — 06.1998 г. — АО «Карельская инвестиционная компания», генеральный директор;

06.1998 г. — 10.2009 г. — и. о. министра, Заместитель Председателя Правительства — Министр финансов Республики Карелия, Заместитель Премьер-министра Правительства — Министр финансов Республики Карелия.

10.2009 г. — 11.2009 г. — заместитель Премьер-министра Правительства РК.

11.2009 г. — 07.2010 г. — первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия.

Как вице-премьер Правительства РК курировал:
 Министерство экономического развития РК (с 31.10.2003 г. по 22.07.2010 г.);
 Министерство природных ресурсов РК (с 30.04.2006 г.по 22.07.2010 г.);
 Министерство лесного комплекса РК (с 26.01.2007 г.по 22.07.2010 г.);
 Министерство сельского хозяйства РК (с 31.01.2005 г. по 3.04.2006 г. и с 15.01.2009 г. по 22.07.2010 г.);
 Госкомитет РК по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов (с 15.01.09 г. по 22.07.2010 г.).

В период с 1998 г. по 2010 г.:
 входил в состав рабочей группы по реформированию межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации с декабря 2002 г. по май 2010 г.(приказы МФ РФ № 313 от 23.12.2002,№ 213 от 26.07.2004,№ 532 от 30.10.2008,№ 262 от 15.05.2010);
 руководил в качестве зам.председателя оргкомитета подготовкой и проведением девяти(с 1 по 9) научно-практических конференций «Проблемы совершенствования бюджетного процесса в регионах и муниципалитетах РФ», проходивших на базе Петрозаводского государственного университета в 2001—2009 гг..;
 был автором идеи и главным редактором книги «Финансы Карелии»(2002,192 с.) и 3-х книжной «Истории экономики Карелии»(2005,192 с.,2005,246 с.,2006,200 с.), а также как заместитель председателя редакционного совета курировал работу по подготовке и изданию Энциклопедии «Карелия» в 3-х томах (2007, 400 с., 2009, 464 с., 2011, 384 с.).

08.2010 — по наст.вр. — Главный научный сотрудник Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета.

Личная жизнь 
Женат с июня 1975 года. Имеет двух сыновей (1976 и 1980 годов рождения), а также внука (2000 г.р.) и внучку (2008 г.р.).

Любит природу и путешествия. Не равнодушен к популярной музыке и фильмам 30-50 годов XX века (СССР, США, Франция).

Награждения и звания 
 почетная грамота ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987 г.);
 почетное звание «Заслуженный экономист Республики Карелия» (1999 г.);
 нагрудный знак МФ РФ «Отличник финансовой работы» (2002 г.);
 почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» (2002 г.);
 юбилейная медаль «200 лет Министерству финансов Российской Федерации» (2002 г.);
 юбилейная медаль «200 лет МВД России» (2002 г.);
 почётная грамота Республики Карелия (2004 г.);
 памятный знак «90 лет Республике Карелия» (2010 г.).

Публикации 
Имеет более 90 научных работ, в том числе три монографии (одна без соавторов).

Среди них:
 Колесов А. С. Финансовые основы городского самоуправления и формирования бюджета города. — Первый съезд городов России (4 — 5 июня 1993 года, Москва). Сборник документов и материалов. М.: 1993, с. 73 — 83.
 Колесов А. С. Об интегральной оценке финансового положения объектов бюджетного финансирования. — Финансы, 2000, № 6, с. 9 — 11.
 Колесов А. С. Межбюджетные отношения в Российской Федерации и пути их совершенствования. — Федеративные отношения и региональная социально-экономическая политика. М., 2000, № 6, с. 120—126.
 Колесов А. С. Финансовая политика субъекта Российской Федерации: цели, ресурсы и пути. — Финансы, 2001, № 7, с. 3 — 7.
 Колесов А. С. Межбюджетные отношения: сущность и пути совершенствования. — Финансы, 2002, № 2, с. 3 — 6.
 Колесов А. С. О сущности финансовой политики субъекта Российской Федерации. — Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. Выпуск 3. С.-Пб. 2002, с. 48-54.
 Колесов А. С. Финансовая политика: цели и задачи.-Финансы. 2002, № 10, с. 8 — 13.
 Колесов А. С. Бюджетная система: сущность и вопросы её развития. — Финансы. 2003, № 7, с. 7 — 10.
 Колесов А. С. Бюджетный процесс: сущность и совершенствование. — Финансы. 2003, № 11, с. 8-11.
 Колесов А. С. О совершенствовании взаимосвязи бюджетной и налоговой политики. — Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. Выпуск 4. С.-Пб. 2003, с. 24-29.
 Колесов А. С. Оценка финансового положения субъектов Федерации. — Финансы, 2005, № 8, с. 8-13.
 Колесов А. С., Гуртов В. А., Ревайкин А. С., Сигова С. В. Бюджетная политика и межбюджетные отношения в субъектах РФ. Под редак. Колесова А. С. М.: Финансы, 2007, 600 с.
 Колесов А. С., Савельев Ю. В., Титов А. Ф. Научное обоснование стратегических решений в управлении развитием региона (на примере Республики Карелии). — «Экономика и управление. Российский научный журнал». М., 2008, с. 97 −101.
 Колесов А. С. Об инвестициях на основании бюджетных кредитов субъектов Федерации за счет средств, полученных от облигационных займов. — Ж.: Рынок ценных бумаг. № 23/24. 2008. М., с. 61 — 64.
 Колесов А. С. С кризисом можно и нужно бороться. — Ж.: Бюджет. № 2, 2009, М., с. 34 — 38.

 Является членом редколлегии журнала «Финансы» (Москва) с августа 2007 года.
 Является членом редколлегии журнала «Финансовый справочник бюджетной организации» (Москва) с июня 2009 года.

Ссылки 
 Колесов Александр Семенович

Выпускники экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета